Les élections parlementaires polonaises de 1991 () se tiennent le  pour élire les membres des deux chambres du Parlement polonais que sont la Diète et le Sénat.

Partis et chefs de file 

1991
Pologne, legislatives
1991 en Pologne
27 octobre
Politique en octobre 1991